A 2008-as amerikai nagydíj volt a 2008-as MotoGP-világbajnokság 11. futama. A versenyt csak a királykategória számára rendezték meg, ugyanis Kaliforniában a légszennyezettség elleni intézkedések nyomán a kétütemű 125-ös 250-es motorok nem versenyezhettek.

A MotoGP végeredménye

Források 

 
 

Amerika
Motorversenyzés az Amerikai Egyesült Államokban